Территориально завод расположен в г. Сестрорецк, Курортный район Санкт-Петербурга.

Рядом с заводом «Хёндэ» планируется разместить промышленный парк, в который войдут семь компаний поставщиков автомобильных комплектующих. Инвестиции в промышленный парк составляют 280 миллионов евро. Используются свободные площади «Восков-технопарк» в городе Сестрорецке.

В перспективе развития завода будет создано 5,5 тысяч квалифицированных рабочих мест.

Железнодорожная станция Белоостров и прилегающая к ней промзона с подъездными путями является основной перевалочной базой с отстойником готовой продукции, которую доставляют сюда на автовозах.

Для защиты завода от экскрементов громадных стай птиц, привлекаемых находящимся рядом крупным мусорным полигоном, завод оборудован установками имитирующими крики хищных птиц (коршуны) и выстрелы охотников. Для очистки воздуха поступающего в цеха, последние оборудованы кондиционерами.

История 

2007год, 14 сентября — подписано соглашение об организации промышленной сборки на территории РФ с Министерством экономического развития, промышленности и торговли.

2008 год, февраль — начались переговоры о размещении завода между корейским инвестором и «Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам». Речь шла о промышленной зоне «Конная Лахта». Параллельно городские чиновники изучали возможность строительства заводов в промышленной зоне «Каменка» на пересечении Левашовского и Горского шоссе.

2008 год, 29 февраля — между Hyundai Motor Company и СПб был подписан меморандум о взаимопонимании, регулирующий вопросы реализации инвестиционного проекта строительства завода.

2008 год, 5 июня — торжественная церемония закладки первого камня.

2009 год, 13 октября — принято постановление о проектировании и строительстве завода ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Строительство запланировано в Сестрорецке на Левашовском шоссе, участок 1 (северо-западнее пересечения с Горским шоссе), на площади в 1998660 кв. м. Участок будет передан компании в аренду на период строительства объекта с его пролонгацией на 49 лет.. Решающее значение при выборе места завода оказали транспортные удобства КАД, близость морского порта в Кронштадте, перспектива развития морского порта в Горской.

2010 год, 19 мая — в промышленной зоне Каменка состоялся запуск первой линии завода.

2010 год, 21 сентября — в присутствии председателя правительства РФ Путина Владимира Владимировича торжественно открыт завод «Хёндэ». Он будет выпускать «Солярис» с двумя вариантами кузова — седан и хэтчбэк. К этой дате построен участок скоростного диаметра соединивший завод с КАД, что улучшило транспортную схему сообщений с заводом. Название этой модели было выбрано путём всенародного российского голосования, само слово «солярис» обозначает «солнце»

2010 год, осень — начато тестовое производство автомобилей.
 
2011 год, январь — по плану началось массовое производство автомобилей. На заводе занято 2000 работников. Объём инвестиций в производство составил 500 млн евро. Заявлена максимальная производственная мощность предприятия первой очереди 100 тыс. автомобилей в год.

2011 год, март — начался экспорт в соседние государства: Украина, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Армения, Киргизия.

2011 год, апрель — запущено производство основной модели во вторую смену.

2011 год, май — начато производство автомобиля в кузове хэтчбэк.

2011 год, 15 августа — запуск третьей смены.

2011 год, 25 октября — производство стотысячного автомобиля. Им стал Солярис синего цвета в максимальной комплектации Фамили, оснащённый двигателем 1,6 л и автоматической коробкой передач.

2011 год, ноябрь — увеличение производственной мощности с 150 тыс. автомобилей до 200 тыс. автомобилей в год.

2011 год, декабрь — завод получает премию лучшего иностранного завода Hyundai с точки зрения качества и количества выпущенных автомобилей.

2012 год, апрель — автомобиль Hyundai Солярис получает премию «Автомобиль года России — 2012»; завод выпускает 200 тысячный автомобиль и получает звание лучшего автомобильного завода Hyundai. Из 26 иностранных автозаводов Хёндэ этого завода получил первое место по критерию соотношения качества и эффективности производства.

2012 год — завод вышел на полную производственную мощность 200 тысяч автомобилей в год. На заводе 5000 рабочих мест.

2013 год, апрель — завод получает премию в области корпоративной социальной ответственности от Американской торгово-промышленной палаты СПб; автомобиль Hyundai Солярис получает премию «Автомобиль года России — 2013». Инвестиции в проект завода превысили 600 млн долларов.

2013 год — завершено строительство и комплектация учебной площадки при ПТУ-120 в Сестрорецке, которому завод оказывает шефскую помощь, и которое начало готовить кадры для завода. Завод выпустил более 300 тысяч автомобилей с начала производства и вышел на первое место в России по продажам среди иностранных моделей.

См. также 
 Сестрорецкий инструментальный завод

Примечания

Ссылки 

Автомобилестроительные предприятия России
Сестрорецк
Предприятия Санкт-Петербурга
Компании Санкт-Петербурга